

Aziende 
 Marshall Amplification – azienda specializzata in progettazione e produzione di amplificatori per chitarra elettrica e basso elettrico

Cinema 
 Marcia per la libertà (Marshall) – film del 2017 diretto da Reginald Hudlin

Geografia 
 Isole Marshall – stato dell'Oceania
 Canada
 Marshall – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Marshall – città della Census Area di Wade Hampton, Alaska
 Marshall – capoluogo della Contea di Searcy, Arkansas
 Marshall – capoluogo della Contea di Madison, Carolina del Nord
 Marshall – capoluogo della Contea di Clark, Illinois
 Marshall – città della Contea di Parke, Indiana
 Marshall – capoluogo della Contea di Calhoun, Michigan
 Marshall – capoluogo della Contea di Lyon, Minnesota
 Marshall – capoluogo della Contea di Saline, Missouri
 Marshall – città della Contea di Oneida, New York
 Marshall – città della Contea di Logan, Oklahoma
 Marshall – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Marshall – capoluogo della Contea di Harrison, Texas
 Marshall – census-designated place della Contea di Fauquier, Virginia
 Marshall – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin
 Marshall – città della Contea di Richland, Wisconsin
 Marshall – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Onomastica
 Marshall – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi 
 Marshall Mouse – nome di un personaggio della Disney

Persone

Altro 
 Marshal o Marshall – grado militare o titolo onorifico in uso in vari paesi con caratteristiche diverse
 Piano Marshall – piano per la ripresa europea dopo la seconda guerra mondiale
Sindrome di Marshall – malattia genetica con compromissione dell'udito
Sindrome di Marshall-Smith – malattia genetica che comporta un ritardo globale dello sviluppo

Pagine correlate 
James Vance Marshall
John Marshall (disambigua)
Peter Marshall
Scott Marshall
Thomas Marshall